Mészáros Géza (1943) festőművész
Mészáros Géza (?) Állami Díjas (1980) híradásipari technikus